Lignitz heißen:
 Lignitzbach, zur Taurach im Lungau, Land Salzburg

Personen:
 Wilhelm Lignitz (1793–1881), preußischer Generalmajor
 Viktor von Lignitz (1841–1913), preußischer General der Infanterie 

Siehe auch:
 Liegnitz